Официальные чемпионаты Дании среди мужчин проводятся с 1922 года. До 1922 года соревнования сильнейших датских проводились нерегулярно. Неофициально сильнейшими шахматистами Дании считались сначала Мартин Фром, а позже Сёрен Сёренсен. В 1895 году состоялся первый турнир сильнейших датских шахматистов, в котором победил Андреас Розендаль. Регулярно неофициальные турниры стали проводиться с 1910 года. Наибольшее количество побед в национальных чемпионатах у Эрика Андерсена. Он выиграл 12 турниров.

Женские чемпионаты проводятся с 1935 года. В период с 1970 по 1973, с 1979 по 1982, с 1994 по 2014 годы турниры не проводились. К практике их проведения вернулись в 2015 году. Чаще всех в чемпионатах побеждала Ингрид Ларсен (17 раз).

Хронологическая таблица неофициальных чемпионатов

Официальные чемпионаты

Примечания

Ссылки 
 DM til 1950
 Danmarksmestrene  — Dansk Skak Union
 Статистика чемпионатов Дании

Дания